Диканський район — район у Полтавській області України.
 Диканський Микола Сергійович (1941, Мирноград) — російський фізик українського походження, доктор фізико-математичних наук, професор, академік РАН, ректор Новосибірського державного університету з 1997 до 2007 року, завідувач об'єднаної лабораторії Інституту ядерної фізики ім. Г. І. Будкера Сибірського відділення Російської академії наук (Новосибірськ).
 Диканський Мойсей Григорович (1869, Харків — 1938, Франція) — архітектор.
 «Диканський» — регіональний ландшафтний парк.
 Диканський провулок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь смт Диканька в Полтавській області.